De Space Pirates zijn een vijfmans-electroformatie. De band kenmerkt zich door hun rauwe electro-geluid ondersteund door videobeelden en live-performance waarbij interactie met het publiek geen uitzondering is. In tegenstelling tot vele andere artiesten in het genre wordt alle muziek live gemixt en bewerkt.

In 2006 richtte een groep vrienden uit omgeving Oirschot de band op. In 2008 wonnen zij de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland. Tot 2013 traden zij op in de bekende poppodia van Nederland (o.a. 013, Effenaar, de Melkweg) en zij stonden op diverse grote festivals in Europa, waaronder Defqon.1, Q-Base, Emporium, WiSH Outdoor, Intents en Daydream. In 2016 maakten zij een eenmalige comeback bekend. In 2023 begonnen zij met het (opnieuw) releasen van bestaande en nieuwe nummers. 

Nederlandse danceact